Летница може бити:

 Летница (Витина), насеље у општини Витина, Косовскопоморавски округ, Косово и Метохија, Србија
 Летница, град и седиште истоимене општине у Ловечкој области, Бугарска

или:

 Општина Летница, општина у Ловечкој области, Бугарска